Аббревиатура ДТ может означать:

 ДТ — дизельное топливо.
 ДТ — в газовой хроматографии, детектор по теплопроводности (катарометр).
 ДТ — танковый пулемёт Дегтярёва.
 ДТ — дульный тормоз.
 ДТ-10 «Витязь», ДТ-30 «Витязь» — серия двухзвенных гусеничных транспортёров (вездеходов).
 ДТ-14, ДТ-20, ДТ-54, ДТ-75 — серия сельскохозяйственных тракторов.
 ДТ1 — Дизель-электропоезд Торжокский, 1-й тип''

См. также 
 DT